Теорема ван Обеля про трикутник
 Теорема ван Обеля про чотирикутник